A-1 ligu 1992./93., drugo izdanje hrvatkog prvenstva u košarci za žene je drugi put zaredom osvojila ekupa Splita. 
Sudjelovalo je osam klubova koji su igrali dvokružnu ligu, a potom četiri najbolja doigravanje.

Ljestvica

Doigravanje

Poveznice 
 Serija B 1992./93.

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1993/1994, Zagreb, 1994
 ZKK Rijecanka, rezultati 1992./93., pristupljeno 2. veljače 2014.

1992-93
ž-1-A-1